Aquila solitaria (The Lone Eagle) – film del 1927 diretto da Emory Johnson
 Aquila solitaria (The Rainbow Trail) – film del 1932 diretto da David Howard
  Buteogallus coronatus – aquila solitaria coronata.
  Buteogallus solitarius – aquila solitaria